Maestlin kan syfta på:

 Maestlin (månkrater) – en nedslagskrater på Stormarnas ocean
 11771 Maestlin – en asteroid i huvudbältet
 Michael Maestlin (1550–1631), tysk astronom och professor i matematik